Tranzschelia är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Tranzschelia i familjen Uropyxidaceae, ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Uropyxidaceae, ordningen rostsvampar, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Tranzschelia